El término arroyo de las Flores puede referirse a:
 Arroyo de las Flores (Arroyo de las Víboras), curso de agua uruguayo afluente del Arroyo de las Víboras
 Arroyo de las Flores (Arroyo Valentín Grande), curso de agua uruguayo afluente del Arroyo Valentín Grande
 Arroyo de las Flores (Arroyo Grande), curso de agua uruguayo afluente del Arroyo Grande